Петра Цетковська і Олександра Панова були чинними чемпіонками але вирішили того разу не брати участі.
Тімеа Бабош і Менді Мінелла виграли титул, у фіналі перемігши пару Петра Мартич і Крістіна Младенович з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
2013, парний розряд